Са́ра А́ндерсон (; ) — американская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, ), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2019).
 : серебро ().
 : золото (2015, 2016), серебро (2014).
 : золото ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): серебро (1 этап), бронза (финал).
 : золото (, ), бронза ().
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2015.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Сестра-близнец Сары, Тейлор Андерсон — тоже американская кёрлингистка, играет в одной команде с Сарой.

На настоящее время Сара — студентка Миннесотского университета.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup

 Видео:  (10 февраля 2013)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу